Banjaran (Maja, Majalengka), een plaats in Indonesië
Banjaran (Bangsri), een plaats in Indonesië
Banjaran (Banjaran), een plaats in Indonesië
Banjaran (Baureno), een plaats in Indonesië
Banjaran (Bojongsari), een plaats in Indonesië
Banjaran (Driyorejo), een plaats in Indonesië
Banjaran (Ligung), een plaats in Indonesië